Lordi – gruppo heavy metal finlandese
 Mr Lordi – cantante e musicista finlandese
 Roberto Lordi – generale italiano, martire delle Fosse Ardeatine e Medaglia d'oro al valor militare alla memoria